Aname turrigera is een spinnensoort in de taxonomische indeling van de bruine klapdeurspinnen (Nemesiidae).

Aname turrigera werd in 1994 beschreven door Main.

Nemesiidae